Niklas Larsson kan syfta på

Niklas Larsson (fotograf) (*1978) – en svensk fotograf
Niklas Larsson (gladiator)
Niklas Larsson (speedwayförare) – en svensk speedwayförare
Niklas Larsson (skådespelare)
Niklas Larsson (spelman) (1857–1949) – en svensk fiolspelman
Niklas Larsson (friidrottare) (*1985) – en svensk friidrottare (häcklöpare)
Niklas Larsson (politiker) – kommunstyrelseledamot i Osby kommun